Бёблинген:

 Бёблинген — город в Германии, административный центр района Бёблинген
 Бёблинген — район в Германии, в земле Баден-Вюртемберг